John Sheridan se poate referi la:

Sport
John Sheridan (fotbalist) (n. 1964), fotbalist englez
John Sheridan (hocheist) (n. 1954), hocheist american 
John Sheridan (rugbist) (1933–2012), rugbist și antrenor de rugbi englez

Muzică
John Sheridan (jazz) (n. 1946), cântăreț american de jazz și pianist
John Henry Sheridan, muzician american

Alte utilizări
John Sheridan (Babylon 5), personaj fictiv din serialul science fiction Babylon 5
John Sheridan (ofițer britanic) (c. 1778–1862), vice-amiral Royal Navy

Vezi și
Jack Sheridan